Salomonssiegel steht für
 die alte Bezeichnung für den Davidstern
 den Orden vom Siegel Salomons
 die Pflanzengattung Weißwurzen oder Gelenkwurzen, insbesondere die Arten
 Echtes Salomonssiegel
 Vielblütige Weißwurz
 im Okkultismus ein Name für das sternförmige Hexagramm